Ferrandino ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Ferrandino (* 1977), US-amerikanischer Politiker